Guignol steht für:

 Guignol, Figur des französischen Puppenspiels
 Guignol (Pferd), Rennpferd aus dem Stall Ulmann, mehrfacher Grupperennensieger

Siehe auch:
 Les Guignols de l’info, satirische Fernsehsendung des französischen Bezahlfernsehsenders Canal+